Vurpăr se poate referi la:
Localități din România:
Vurpăr, Sibiu, reședința comunei cu același nume
Vurpăr, Alba